Palivec je příjmení, které má více nositelů:

 Josef Palivec (1886–1975) – český spisovatel a diplomat
 Karel Palivec (* 1935) – československý fotbalista
 Viktor Palivec (1908–1989) – český básník